Belenzinho é um bairro da cidade de São Paulo localizado na região central adjacente à Paróquia São José do Belém, no distrito do Belém.  É um bairro de fácil acesso ao transporte público, seja ao metrô, através da Estação Belém ou a ônibus, através dos corredores de ônibus na Avenida Alcântara Machado e Avenida Celso Garcia.

O coração do comércio do bairro é hoje o Largo São José do Belém, nele e nos seus arredores há agências bancárias, mercados, lotéricas, farmácias, açougues, restaurantes e padarias.

Ver também 
 Estação Belém

Bairros do Belém